Goro Kawanami (Ibaraki, 30 de abril de 1991) é um futebolista profissional japonês que atua como goleiro.

Carreira 
Goro Kawanami começou a carreira no Kashiwa Reysol. 

Naturais de Ibaraki
Futebolistas do Japão
Futebolistas do Vegalta Sendai